Braun, care semnifică maro, cuvânt originar din limba germană, fiind adesea un nume de familie, precum urmează:

 Eva Braun (1912-1945), amanta și soția lui Adolf Hitler
 Coloman Braun-Bogdan (1905-1983), fotbalist român
 Gretl Braun (1915-1987), sora Evei Braun
 Jennifer Braun (n. 1991), cântăreață germaă
 Karl Ferdinand Braun (1850-1918), fizician și inventator german
 Matthias Braun (1684-1738), sculptor și cioplitor din Boemia
 Otto Braun (1872-1955), politician german
 Wernher von Braun (1912-1977), om de știință germano-american

Companii 
 B. Braun, companie farmaceutică germană

Vezi și 
 Brown (dezambiguizare)
 Comitatul Brown (dezambiguizare)

Nume de familie germane
Nume proprii